Marko Bogataj (ur. 12 maja 1976) – słoweński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 93. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1994/1995: 93
sezon 1996/1997: 99
sezon 1997/1998: -

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1994/1995: 46

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976